Медведев може да се отнася за:

 Данил Медведев – руски тенисист,
 Дмитрий Медведев – руски политик.